Marrakasak bezeichnet:
 Marrakasak (Bucht, Imaq Alleq), Bucht im Distrikt Nuuk, Grönland
 Marrakasak (Bucht, Sermillip Paava), Bucht im Distrikt Nuuk, Grönland